Garrett Birkhoff (1911-1996) è un matematico statunitense.
George David Birkhoff (1884-1944) è un matematico statunitense, padre di Garrett.